Helsinge (plaats), plaats in Denemarken
 Helsinge (parochie), parochie in Denemarken